Aardrijkskunde
 Pit, rivier in de Amerikaanse staat Californië

Biologie
 Pit, binnenste van diverse pitvruchten, zoals bij de appel en de peer

Fictief figuur
 Pit, personage uit de videospelserie Kid Icarus van Nintendo

Geneeskunde
 PIT, afkorting van Paramedisch Interventieteam, een medische hulpverleningseenheid in België

Informatica
 PIT, afkorting van post-implementatietest, productie-implementatietest of productieacceptatietest

Literatuur
 Pit en Puf, Belgische stripreeks
 The Pit and the Pendulum, kortverhaal van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe

Media
 The Pit and the Pendulum, Amerikaanse horrorfilm uit 1961

Personen met de achternaam Pit
 Adriaan Pit, Nederlands kunsthistoricus, museumdirecteur en auteur
 Jan Pit, Nederlands zendeling, christelijk schrijver en spreker
 Lubertus Pit, Nederlands politicus
 Lydia Pit, Nederlands zangeres
 Meine Pit, Nederlands politicus
 Peter Pit, Nederlands-Amerikaans goochelaar

Sport en spel
 Pit, werkplaats bij auto- en motorsport
 Pit, term uit het klaverjassen die duidt op het behalen van alle slagen in een spel

Voornaam
 Pit, jongensnaam

Voorwerp
 Pit, katoenen touwtje dat een vloeibare brandstof opzuigt om te laten branden, vb. van een kaars

Andere
 Pit, gebied vlak voor het podium bij (hard)rock- en metalconcerten
 Circlepit
 Moshpit
 Pit, energiek of voortvarend karakter
 PIT, de IATA-code voor Pittsburgh International Airport
 PITground, een woon- en werkcomplex in Sittard

Zie ook 
 PID (doorverwijspagina)
 Pitt (doorverwijspagina)
 Pitten (doorverwijspagina)